Синеньское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Синеньское сельское поселение — входит в Петровский район Саратовской области
 Синеньское сельское поселение — входит в Саратовский район Саратовской области